Miejscowości w USA:
 Wabasso – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Indian River
 Wabasso – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood